Villatoya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villatoya (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Villatoya (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar